Ковчин може бити:

 Ковчин (презиме), српско презиме
 Ковчин (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Ковчин (Украјина), насељено мјесто у Куликивском рејону, Чернигивска област, Република Украјина